La Coupe d'Ukraine de football 1993-1994 est la  de la compétition. Elle voit la victoire en finale du Tchornomorets Odessa contre le Tavria Simferopol.

Huitièmes de finale 
Les matchs aller sont joués le 24 novembre et le 2 décembre 1993 tandis que les matchs retour sont joués le 5 décembre 1993.

Quarts de finale 
Les matchs aller sont joués le 29 mars 1994 tandis que les matchs retour sont joués le 12 avril 1994.

Demi-finales 
Les matchs aller sont joués les 26 et 27 avril 1994 tandis que les matchs retour sont joués le 11 mai 1994.

Finale

Notes et références

Liens externes 
  Coupe d'Ukraine 1993-1994 sur uafootball.net.ua.
  Coupe d'Ukraine 1993-1994 sur WildStat.ru.
  Coupe d'Ukraine 1993-1994 sur le site de la RSSSF.

1993-1994
Ukraine
Sport en Ukraine en 1993
Sport en Ukraine en 1994